Przygody Sindbada Żeglarza – utwór dla dzieci Bolesława Leśmiana
 Przygody Sindbada żeglarza – japoński serial animowany, zwany też pod tytułem Sindbad
 Przygody Sindbada żeglarza – kanadyjski serial telewizyjny, zwany też pod tytułem Przygody Sindbada

Zobacz też 
 Sindbad
 Sindbad Żeglarz